L'NBA All-Star Weekend 2010, svoltosi ad Arlington, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 141 a 139.

Dwyane Wade dei Miami Heat venne nominato MVP della partita. Nate Robinson, dei New York Knicks, si aggiudicò, per il secondo anno consecutivo, l'NBA Slam Dunk Contest. Paul Pierce dei Boston Celtics vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Rookies (giocatori al 1º anno) sui Sophomores (giocatori al 2º anno) per 140 a 128. MVP della partita fu Tyreke Evans dei Sacramento Kings.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Steve Nash, dei Phoenix Suns; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dal team "Texas" composto da Dirk Nowitzki, Becky Hammon e Kenny Smith. Lo spettacolo, denominato H-O-R-S-E, vinto, per il secondo anno di fila, da Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest 

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout 

  Chauncey Billups, Denver Nuggets
  Daequan Cook, Miami Heat
  Stephen Curry, Golden State Warriors

  Channing Frye, Phoenix Suns
  Danilo Gallinari, New York Knicks
  Paul Pierce, Boston Celtics

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge 

  Brandon Jennings, Milwaukee Bucks
  Steve Nash, Phoenix Suns

  Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder
  Deron Williams, Utah Jazz

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition 

  Texas
 Dirk Nowitzki, giocatore Dallas Mavericks
 Becky Hammon, giocatrice San Antonio Silver Stars
 Kenny Smith, ex giocatore Houston Rockets
  Atlanta
 Joe Johnson, giocatore Atlanta Hawks
 Angel McCoughtry, giocatrice Atlanta Dream
 Steve Smith, ex giocatore Atlanta Hawks

  Los Angeles
 Pau Gasol, giocatore Los Angeles Lakers
 Marie Ferdinand, giocatrice Los Angeles Sparks
 Brent Barry, ex giocatore Los Angeles Clippers
  Sacramento
 Tyreke Evans, giocatore Sacramento Kings
 Nicole Powell, giocatrice Sacramento Monarchs
 Chris Webber, ex giocatore Sacramento Kings

in grassetto è indicato il vincitore

H.O.R.S.E 
  Omri Casspi, Sacramento Kings
  Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
  Rajon Rondo, Boston Celtics
in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate 
 National Basketball Association 2009-2010
 NBA Development League All-Star Weekend 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Competizioni sportive ad Arlington (Texas)
All-Star Game 2009
Pallacanestro nel 2010